Procureur (recht)
 Procureur (Nederland) - jurist die bij een bepaalde rechtbank is ingeschreven.
 Procureur des Konings in België: magistraat van het Openbaar Ministerie, openbaar aanklager
  Procureur (varkensvlees) - stuk varkensvlees

Zie ook 
 Procureur-generaal
 Procureurs (televisiereeks) - Belgische televisieserie